Премия Виленицы () — литературная премия, которую ежегодно вручают писателям Восточной и Центральной Европы на Международном литературном фестивале в живописной карстовой пещере Виленица на западе Словении, неподалёку от Триеста. Учреждена Союзом словенских писателей в 1986. Среди лауреатов премии за прошедшее время были:

Кроме главной, вручаются ещё Хрустальная премия Виленицы участникам литературных чтений фестиваля (среди её лауреатов были Эва Липска, Дубравка Угрешич, Алеш Дебеляк, Иштван Вёреш, Мажанна Богумила Келяр, Лульета Лешанаку, Наталка Белоцерковец, Владас Бразюнас, Вальжина Морт и др.), а с 2001 — Молодёжная премия Виленицы.

Ссылки 
 Сайт фестиваля , 

В
Литературные премии Европы
Литературные премии Словении
Премии Словении
Списки лауреатов премий